Seppel steht für:

 Seppel, eine Figur des Kaspertheaters
 eine Variante des Vornamens Sepp

Seppel ist der Familienname folgender Personen:
 Ly Seppel (* 1943), estnische Dichterin und Übersetzerin
 Max Seppel (1881–1954), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Zum Seppl